Куминово — название населённых пунктов:

Россия 
 Куминово — деревня, Ивановский район, Ивановская область
 Куминово — деревня, бывшего Дядьковского сельского округа, Дмитровский район, Московская область
 Куминово — деревня, бывшего Зареченского сельского округа, Дмитровский район, Московская область
 Куминово — деревня, Демидовский район, Смоленская область